Catedral de San Pedro puede referirse a los siguientes edificios dedicados a san Pedro Apóstol:

En Europa
 Catedral de San Pedro (Bautzen), Alemania
 Catedral de San Pedro (Belfast);
 Catedral de San Pedro de Bremen, de la iglesia evangélica alemana;
 Catedral de San Pedro de Jaca;
 Catedral de San Pedro Apóstol (Mantua);
 Catedral de San Pedro de Vich;
 Catedral de San Pedro en Bolonia;
 Catedral de San Pedro, San Lorenzo y San Columbano (Brugnato)
 Concatedral de San Pedro (Split), Croacia
 Concatedral de San Pedro de Soria;
 Catedral de San Pedro de Ginebra, oficialmente Catedral de Ginebra;
 Catedral de San Pedro de Nantes, oficialmente Catedral de Nantes;
 Catedral de San Pedro de Ratisbona, oficialmente Catedral de Ratisbona;
 Catedral de San Pedro de Worms, oficialmente Catedral de Worms, Alemania;
 Catedral de San Pedro de York, oficialmente Catedral de York, Inglaterra;

En América
 Catedral de San Pedro (Riobamba), Ecuador;
 Catedral de San Pedro de Buga, Colombia
 Catedral de San Pedro Encadenado, Canadá;
 Concatedral de San Pedro de los Clérigos, Brasil
 Catedral de San Pedro de Cali, oficialmente Catedral metropolitana de Cali;

En Estados Unidos
 Catedral de San Pedro (Belleville)
 Catedral de San Pedro (El Cajón)
 Catedral de San Pedro (Kansas City)
 Catedral de San Pedro (Marquette)
 Catedral de San Pedro (Matagalpa)
 Catedral de San Pedro (Rockford)
 Catedral de San Pedro (Scranton)
 Catedral de San Pedro Apóstol (Jackson)
 Catedral de San Pedro en Cadenas;

En África, Asia y Oceanía
 Catedral de San Pedro (Bandung), Indonesia;
 Catedral de San Pedro (Gizo), Islas Salomón
 Catedral de San Pedro (Tuguegarao);
 Catedral de San Pedro Apóstol (Pointe-Noire), Congo;
 Catedral de San Pedro de Adelaida;